Herbert Kraus ist der Name folgender Personen:

* Herbert Kraus (Rechtswissenschaftler) (1884–1965), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Herbert Kraus (Ökonom) (1937–2018), österreichischer Ökonom und Hochschullehrer
 Herbert Kraus (Militärhistoriker), deutscher Marineoffizier und Militärhistoriker 
 Herbert Alois Kraus (1911–2008), österreichischer Journalist und Politiker